Subject to Change — студийный альбом Ванессы-Мэй, один из самых долгожданных и удачных, издан в 2001 году.

Список композиций 
 «Yantra» (Vanessa-Mae) — 5:52
 «White Bird» (David Laflamme) — 5:33
 «Picante» (Vanessa-Mae) — 2:57
 «Destiny» (Vanessa-Mae) — 6:48
 «Night Flight» (Vanessa-Mae) — 4:41
 «Clear Like Ice» (Vanessa-Mae) — 5:09
 «Laughing Buddha» (Vanessa-Mae) — 6:08
 «Pasha» (Vanessa-Mae) — 4:27
 «Solace» (Vanessa-Mae) — 4:33
 «Love is Only a Game» (Vanessa-Mae) — 2:53
 «Deep South» (Vanessa-Mae) — 6:19
 «Jamais» — 9:06
 «Tourmaline» (скрытый трек)

Примечания 

Альбомы Ванессы Мэй